«Аллегория Ветхого и Нового завета» («Синагога и Церковь») — картина итальянского художника Бенвенуто Тизи по прозвищу Гарофало из собрания Государственного Эрмитажа.

Сюжет картины 
Картина разделена на две части крестом с пригвождённым к нему Иисусом. Наверху креста надпись I.N.R.I — аббревиатура от Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Иисус Назорей, Царь Иудейский).

Поверху распятие увенчано стенами Рая (Небесного Иерусалима) с надписью PARADISVS (Рай), за стенами в центре находится Бог Отец, положив одну руку на земную сферу, другая его рука поднята в благословляющем жесте. Рядом с ним находятся ангелы: те, что справа от Бога, играют на различных музыкальных инструментах, те, что слева — стреляют из лука в бесов, охраняя рай.

Завершения перекладин креста написаны в виде двух пар рук. Поднятые руки держат ключи от Рая; из опущенных левая держит жезл, касаясь им папской тиары, которой увенчана женская фигура, символизирующая Христианство, а правая держит копьё, поражая им старуху, символизирующую Синагогу.

Сюжет левой стороны 
Левая часть картины отведена Христианству.

Между парами рук окончания перекладины креста расположены два картуша. Левый картуш содержит надпись QVIA NON COGNOVIT / MONDVS PER SAPIENTIA / DEV PLACVIT DEO PER / STVLTITIA PREDICATIONIS / SALVOS FACERE CREDEN / TES (Ибо, когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. — 1 Кор. 1: 24). От этого картуша вверх к стенам рая тянется свиток с надписью (первые четыре слова в зеркальном отображении): HЕC EST VIA ANBVLATE PER EAN (Вот путь, идите по нему. — Ис. 30: 21).

Свиток левой части, тянущийся между женской фигурой и верхним картушем, содержит надпись (двенадцать слов — в зеркальном отражении): VENI COLUNBA MEA INFORAMINIBVS PETRЕ CORONBERIS DE CAPITE AMANA DE VERTICE SANIR ET HERMON VLNARASTI COR MEА SOROR MEA (Голубица моя, в ущелье скалы… спеши с вершины Аманы, с вершины Сенира и Ермона… Пленила ты сердце мое, сестра моя. — Песнь 2: 14; 4: 8-9). По мнению Т. К. Кустодиевой, эти слова подтверждают статус церкви как мистической невесты Иисуса Христа.

Христианство олицетворяет женская фигура в папской тиаре, со сферой в руке, укутанная красным плащом. Она сидит на облаке, у её ног символы четырёх евангелистов: ангел (символ Матфея), лев (символ Марка), телец (символ Луки) и орёл (символ Иоанна). Из тела Христа в её сторону бьёт струя крови, которую церковь разделяет на три струи, символизирующие три церковных таинства: крещения, исповеди и причастия. Под фигурой христианской церкви на облаке сделана надпись: ECCLESIA CHRISTI (Церковь Христова). На втором плане показана проповедь апостола Павла, который церковью считается выразителем основных истин евангельского учения.

Внизу слева на первом плане имеются сцены, посвящённые трём таинствам — крещения, исповеди и причастия, к каждой из которых ведёт направляемая церковью струя крови из тела Христа. В сцене крещения женщина с ребёнком на руках своей внешностью, одеждой и головным убором очень похожа на невесту из картины Гарофало «Брак в Кане Галилейской», на купели написано INITIAT (посвятил). В сцене исповеди над головой священника написано PVR / GAT (очистил), а в сцене причастия на алтаре имеется слово PER / FI / CIT (усовершенствовал).

Сюжет правой стороны 
Правая часть картины символизирует Синагогу, то есть старые религии вообще и иудаизм в частности.

На картуше, расположенном в этой части картины, написано: NON OFFERRATIS VLTRA / SACRIFICIV FRVSTRA IN / CENSVM ABOMINATIO EST / MIHI ORATIONES VESTRAS / NON EXAVDIAM MANVS / ENIM VESTRE SANGVINE / PLENE SVNT (Не носите больше даров тщетных: курение отвратительно для Меня… и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови. — Ис. 1: 13, 15). На верхнем правом свитке, расположенном между картушем и стенами рая надпись (пять слов — в зеркальном отражении): NON INTRABVNT NISI QVI SCRIPTI SVNT IN LIBRO VITE AGNI (И не войдет в него ничто… а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. — Откр. 21: 27).

Сидящая на осле старуха олицетворяет Синагогу, ей не дано видеть истину, так как на глазах её — повязка. С её головы слетает корона, в руке она держит сломанный скипетр; всё это является указанием на утраченную власть. Возле головы старухи начертаны два слова, слева — CECIDIT (пала), справа — NOST (значение слова неясно, вероятно, сокращение от латинского «noster» или «nostrum» (наш?)).

Между ног осла свиток с надписью SINAGOGA (синагога). Правее старухи изображены развалины храма Соломона, символизирующие крушение старой веры, там имеется надпись: TEMPLVM SALO / MONIS (храм Соломона), а на опрокинутом жертвеннике надпись: FACTVS EST DТS QUA / SI INIMICVS: PRECIPI / TAVIT ISRAEL TRE. Z. (Господь стал как неприятель, истребил Израиль… — Плач. 2: 5).

На первом плане нижней сцены показан первосвященник в наперснике, принимающий от людей «дары тщетные», под «животными-дарами» есть надпись еврейским письмом חטאת, означающая «грех».

Подножие креста 
Подножие креста также завершается двумя руками: справа ключ от ада, слева — ключ от чистилища в виде креста. Между руками раскрытые створки дверей Ада и Чистилища, на правой створке видна надпись IN / FERNVS (Ад), на левой створке неразборчивая надпись, в которой понятны только первые две буквы IN (возможно, надпись гласит IN PVR, сокращённо от Purgatorium (Чистилище)). Внутри слева виден Адам в молитвенной позе и фигуры других людей, справа затаился Дьявол.

История картины 
Картина написана между 1528 и 1531 годом для женского монастыря Сан-Бернардино в Ферраре. Первоначально верх картины был закруглён, позднее углы надставили, придав полотну прямоугольную форму. В 1792 году она была выкуплена у обедневших монахинь папой Пием VI; после его смерти унаследована племянником Пия VI графом Пио Браски. В 1840 году он, испытывая денежные затруднения, решил продать часть коллекции своего дяди и несколько картин было выкуплено по распоряжению императора Николая I, в том числе и две картины Гарофало: «Брак в Кане Галилейской» и «Чудо с хлебами и рыбами» (последняя в 1931 году была передана в новообразованный Дальневосточный художественный музей в Хабаровске). Картины «Аллегория Ветхого и Нового завета» и «Несение креста» были куплены герцогом Луиджи Браски, однако в 1842 году русский посол в Риме убедил его продать их императору Николаю I; таким образом в России оказался комплект из четырёх картин Гарофало, исполненный им для монастыря Сан-Бернардино.

По прибытии в Россию картина была отправлена в Большой Гатчинский дворец, а в 1926 году передана в Эрмитаж. В 1950-х годах картина была свёрнута на вал и убрана на хранение в фонды. В середине 2000-х годов картина прошла капитальную реставрацию, завершившуюся в 2007 году. Выставляется в здании Нового Эрмитажа в зале 229 (Зал Рафаэля).

Фреска из монастыря Сант-Андреа 

В 1523 году Гарофало для монастыря Сант-Андреа в Ферраре создал фреску (652 × 825 см) на этот же сюжет «с прекрасной и прихотливой выдумкой много фигур, согласующих события Ветхого завета с событиями Нового». В 1841 году она была снята со стены и переведена на холст, который в настоящее время хранится в . Эта фреска композиционно предшествует эрмитажной картине; основное сюжетное отличие заключается в сцене Крещения — здесь с ребёнком на руках изображён мужчина; замена мужчины на женщину в картине для монастыря Сан-Бернардино скорее всего объясняется тем, что заказ исходил от женского монастыря.

Оценка картины 
Т. К. Кустодиева отмечает, что биограф феррарских художников архиепископ Джироламо Баруффальди считал эту работу Гарофало совершенно непонятной, он сам писал по этому поводу: «большое количество различных вещей, их трудно уразуметь, поскольку они загадочны. Говорили, что он намеревался изобразить разрушение старого закона и рождение нового… достаточно странный сюжет заставляет думать скорее о Данте Алигьери, чем о художнике». Также Баруффальди упоминает о существовании французской гравюры с этой картины, однако современным исследователям эта гравюра неизвестна.

Примечания 

Картины из собраний Государственного Эрмитажа
Картины Гарофало
Картины по сюжетам Нового Завета
Картины по сюжетам Ветхого Завета